Прхово може бити:

 Прхово (Пећинци), насељено мјесто у општини Пећинци, Република Србија
 Прхово (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ